Federica Carolina Guillermina de Baden (en alemán, Friederike Karoline Wilhelmine von Baden; Karlsruhe, 13 de julio de 1776-Múnich, 13 de noviembre de 1841) fue una princesa alemana, procedente de la familia Zähringen.

Primeros años de vida 
Era hija de Carlos Luis, príncipe heredero de Baden, y de la landgravina Amalia de Hesse-Darmstadt. Sus abuelos fueron Carlos Federico, margrave de Baden, y Luis IX, landgrave de Hesse-Darmstadt. Tuvo una hermana gemela llamada Amalia Cristiana, y muchos hermanos más.

Matrimonio y descendencia 
El 9 de marzo de 1797, Carolina se casó en Karlsruhe con Maximiliano, posteriormente el primer rey de Baviera. De este matrimonio nacieron:

 Un hijo nacido muerto (1799).
 Maximiliano (1800-1803).
 Isabel Luisa (1801-1873), casada en 1823 con el rey Federico Guillermo IV de Prusia.
 Amalia (1801-1877), casada en 1822 con el rey Juan I de Sajonia, gemela de la anterior.
 María Ana (1805-1877), casada en 1833 con el rey Federico Augusto II de Sajonia.
 Sofía (1805-1872), casada en 1824 con el archiduque Francisco Carlos de Austria, gemela de la anterior.
 Ludovica (1808-1892), casada en 1828 con Maximiliano, duque en Baviera.
 Maximiliana (1810-1821).

Distinciones honoríficas 
  Soberana Gran Maestre de la Orden de Santa Isabel (para mujeres) (Electorado y Reino de Baviera).

Bibliografía 
 Schad, Martha. Bayerns Königinnen. Regensburg: Friedrich Pustet, 1992.

Referencias 

Nobles alemanas del siglo XVIII
Nobles alemanas del siglo XIX
Consortes reales de Baviera
Princesas de Baden
Sepultados en la Iglesia de los Teatinos y San Cayetano
Casa de Zähringen
Nacidos en Karlsruhe
Fallecidos en Múnich
Reinas consortes del siglo XIX
Electoras consortes del Palatinado con los Wittelsbach